Aquest campionat s'havia anomenat Campionat d'Europa de trial fins a 1974.

Aquell any, el títol de campió estigué molt disputat durant tota la temporada i no es decidí fins a la darrera prova, el Trial de Txecoslovàquia. A aquesta prova hi arribaven tres pilots amb plenes possibilitats de proclamar-se campió del món: els oficials de Bultaco, Martin Lampkin i Yrjö Vesterinen, i l'oficial de , Malcolm Rathmell (qui es trobava en plena fase de desenvolupament de la futura Cota 348). Finalment, el títol el guanyà Lampkin, quedant tots tres aspirants separats l'un de l'altre per un sol punt: 101-100-99.

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Vídeo del Trial de Suècia, celebrat a Linköping el 30/8/1975

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 1975